Tüshaus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Tüshaus (1846–1909), deutscher Architekt
 Friedrich Tüshaus (1832–1885), deutscher Genre- und Historienmaler sowie Holzstecher und Illustrator
 Joseph Tüshaus (Jurist) (1799–1883), deutscher Politiker
 Josef Tüshaus (1851–1901), deutscher Maler und Bildhauer